

Cinema
Gun Shy – film del 1922 diretto da Alan James 
Poliziotti per forza (Gun Shy) – film del 1942 diretto da Bernard B. Ray 
Inganno ad Atlantic City (Gunshy) – film del 1998 diretto da Jeff Celentano 
Gun Shy - Un revolver in analisi (Gun Shy) – film del 2000 diretto da Eric Blakeney
Gun Shy – film del 2010 diretto da Ben Guaraldi 
Gun Shy - Eroe per caso (Gun Shy) – film del 2017 diretto da Simon West

Musica
Gun Shy, canzone degli 10,000 Maniacs dall'album del 1987 In My Tribe.
Gunshy, canzone di Liz Phair dall'album del 1993 Exile In Guyville
Gun-Shy, album del 1986 degli The Screaming Blue Messiahs.
The Gun Shys, vecchio nome del gruppo musicale The Shys.
The Gun Shys EP, album del medesimo gruppo musicale.

Altro
Gun Shy (serie televisiva), una serie televisiva degli anni 80 con Bridgette Andersen.
Gun Shy (videogioco), un semplice videogioco per Macintosh.